Джо Летц () — американский музыкант и диджей, бывший барабанщик группы Combichrist.

Играл в таких группах как Amen, Mortiis, Wednesday 13, Genitorturers, Hanzel und Gretyl, Imperative Reaction и Emigrate. Известен своим очень выразительным и привлекательным стилем игры на барабанах. Также работает диджеем, выступал со своим сетом на разогреве у группы Rammstein.

Примечания

Ссылки 
 facebook for Joe Letz
 Joe’s twitter account
 Tour Blog via VampireFreaks
 Joe’s YouTube account

Музыканты США в стиле индастриал